Bastipur peut faire référence à :
 Bastipur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhuli ;
 Bastipur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Siraha.